Onderdistrict in Indonesië
 Serasan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Natuna in de provincie Riouwarchipel
Plaats in Indonesië
 Serasan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Natuna in de provincie Riouwarchipel